Василь II Болгаробійця — візантійський імператор
 Василь II Темний — московський великий князь